Ante Marković, predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske i posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFR Jugoslavije
 Ante Marković (provincijal), provincijal Bosne Srebrene 1732. – 1735.